Bocholt (Alemanya), municipi alemany a l'estat de Rin del Nord-Westfàlia.
 Bocholt (Bèlgica), municipi belga a la regió de Flandes.